Radôstka – miejscowość  na Słowacji
 Radôstka – potok (rzeka) na Słowacji